Мазуровский — фамилия; имеет женскую форму Мазуровская.
 Мазуровский, Виктор Викентьевич (1859—1944) — русский художник польского происхождения, мастер батальных сцен.
 Мазуровский, Павел Леонович (1916—1993) — советский государственный и политический деятель.

Мазуровская 
 Мазуровская, Марья Викентьевна  (1858 — ?) — актриса Российской империи польского происхождения. 
 Мазуровская, Ольга Эрнестовна (1886—1960) — советский хозяйственный и политический деятель.
 Залесская-Мазуровская, Ядвига Феликсовна (урождённая Ивановская; 1869—1944) — польская пианистка. Супруга В.В. Мазуровского.